Лю Оу (, род. 13 ноября 1986) — китайская спортсменка, занимающаяся синхронным плаванием, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Лю Оу родилась в 1986 году в Чжаньцзяне провинции Гуандун. С 1997 года начала заниматься синхронным плаванием. В 2002 году вошла в молодёжную национальную сборную, с 2005 года — в национальной сборной.

В 2006 году Лю Оу стала обладательницей золотой медали Азиатских игр. На Олимпийских играх 2008 года Лю Оу завоевала бронзовую медаль в составе команды. В 2009 году на чемпионате мира по водным видам спорта она стала обладательницей одной серебряной медали и двух бронзовых. В 2010 году она завоевала две золотые медали Азиатских игр, в 2011 — четыре серебряные медали чемпионата мира. На Олимпийских играх 2012 года она опять стала обладательницей бронзовой медали — на этот раз в дуэте с Хуан Сюэчэнь.

Ссылки 
 

Синхронисты Китая
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2008 года